Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1976 года прошёл в Колледж-Парке (штат Мэриленд, США) 6-7 августа и окончился победой сборной СССР со счётом 211—157.

Результаты

Результаты победителей у мужчин

Результаты победителей у женщин

Общий зачёт

Литература 
 

Спортивные соревнования в Мэриленде
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Август 1976 года
Спорт в США в 1976 году
1976 год в лёгкой атлетике
1970-е годы в Мэриленде